Jenseitsgericht steht für:
 Totengericht
Oder im Speziellen:
 Altägyptisches Totengericht